Molay (Alt Saona), municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Molay (Jura), municipi francès al departament del Jura 
 Môlay, municipi francès al departament del Yonne 
 Le Molay-Littry, municipi francès al departament de Calvados 
 Jacques de Molay (Borgonya v. 1240 / 1244 - París, 1314), noble franc i últim Gran Mestre de l'orde dels templers
 Ordre Internacional DeMolay Organització francmaçònica per a joves.